Shantungosaurus (do latim "lagarto de Shantung") foi um gênero de dinossauro herbívoro e semi bípede que viveu na segunda metade do período Cretáceo. A espécie-tipo é denominada Shantungosaurus giganteus. Habitou a Ásia e media entre 12 e 14 metros de comprimento, 7 metros de altura e os maiores indivíduos da espécie poderiam pesar até cerca de 16 toneladas.

O Shantungosaurus foi descoberto em 1964 na província de Shandong (ou Shantung, como também é chamada), na China, e foi nomeado oficialmente em 1973.

Ver também 
 Outros dinossauros
 Taxonomia dos dinossauros

Hadrosauridae
Dinossauros do Cretáceo
Dinossauros da Ásia
Espécies fósseis descritas em 1973